Бейсенов — казахская фамилия.

Известные носители 
 Бейсенов, Алишер Бейсенович — председатель Восточно-Казахстанского облисполкома (1954—1955)
 Бейсенов, Баримбек Сарсенович (1923—1997) — казахстанский юрист.
 Бейсенов, Бекзат Сейдахметович (род. 1987) — казахстанский футболист.
 Бейсенов, Саят Дюсенбаевич (род. 1940) — казахстанский государственный деятель, дипломат.

 Бейсенова, Алия Сарсеновна (род. 1932) — казахстанский географ.